

33-тя окрема механізована бригада

33-тя окрема мотострілецька бригада